Сави́три Де́ви Мухерджи́ (настоящее имя — Максимиа́ни Джу́лия По́ртас; ) — греко-французская писательница, апологет глубинной экологии, прав животных, национал-социализма и гитлеризма. Во время Второй мировой войны занималась в Индии шпионажем в пользу Стран Оси. В 1960-е годы писала про права животных и стала одним из лидеров нацистского подполья. В послевоенные годы она поддерживала связи и сотрудничала с , Отто Скорцени, Йоханном фон Леерсом, Ганс-Ульрихом Руделем. Итальянский неофашист и идеолог наци-маоизма Франко Фреда называл её «миссионер арийского язычества». Также она была одним из учредителей «Всемирного союза национал-социалистов».

Молодость 
Савитри Деви (настоящее имя — Максимиани Джулия Портас) родилась 30 сентября 1905 года в Лионе, Франция. Её отец был греком, мать — англичанкой. В Лионе Савитри изучала химию и философию и получила две магистерские степени и PhD по философии (посвящена жизни и идеям Теофилоса Каириса) в Лионском университете. Она много путешествовала по Европе и Азии, в совершенстве овладела семью языками, в том числе бенгали. Она узнала про открытие Генрихом Шлиманом свастики в Анатолии, что навело её на мысль о том, что древние греки были ариями. В 1932 году поиски утраченных знаний ариев приводят Деви в Индию. Она принимает имя Савитри Деви в честь индо-арийской богини Солнца Савитри, и выходит замуж за брахмана по имени , редактора журнала «», поддерживающего ось Берлин — Рим — Токио. Савитри пишет книгу «», где выступает как  и сторонник независимости Индии, а также пропагандист сопротивления распространению христианства и ислама в Индии.

В 1930-е годы она занимается пропагандой идеи стран Оси и шпионажем в пользу Германии. Во второй половине 1930-х годов способствует установлению связей Субхаса Чандра Боса (лидера Индийской национальной армии) с представителями Японской империи.

Идеи 
Отвергая иудеохристианство, Савитри верила в пантеистический монизм: единое космическое пространство природы состоящее из божественной энергии-материи. Расценивая национал-социализм как практическое воплощение идей индоарийской космологии, Савитри во время Второй мировой войны сотрудничает с про-осевыми и независимыми движениями в Индии. В 1980 году в статье «Гитлеризм и индийский мир», опубликованной в журнале The National Socialist, Деви, разъясняя основы «эзотерического гитлеризма», пишет о связи своей работы с идеями индийцев из тех групп и движений, характеризуя Гитлера, как «мудреца, обретшего полную осознанность путём личного опыта вечной истины, выражающей сущность Вселенной». Конечно, Деви усматривала огромное значение в выборе Гитлером свастики в качестве символа национал-социализма: «это очевидная связь Гитлера и ортодоксального индуизма».

Послевоенная популяризация идей нацизма  
В 1948 году Савитри Деви едет по разрушенной Европе в Германию, через Англию и Швецию. Она впервые посещает родину гитлеризма. Не зная ни одного надёжного типографа, Савитри от руки написала сотни листовок с изображением свастики и следующим текстом: «Мужчины и женщины Германии! Среди бессчётных лишений и страданий стойко придерживайтесь славных принципов национал-социализма и сопротивляйтесь! Оказывайте открытое неповиновение своим гонителям!.. Ничто не разрушит того, что построено на правде. Мы чистое золото, опущенное для проверки в горнило. Пусть огонь пылает и ревёт! Ничто не уничтожит нас. Однажды мы восстанем и восторжествуем снова! Надейтесь и ждите! Хайль Гитлер!»

Пересекая разрушенную Германию в составе труппы танцоров во главе с менеджером-евреем, одетая в сари и украшенная серьгами в виде свастики, Деви разбрасывала эти листовки из окон поездов. Каждая листовка была упакована вместе с небольшим подарком, состоящим из кофе, сахара или масла. Для Деви распространение этих листовок имело значение космического масштаба, по её словам «боги писали и разбрасывали листовки, я была лишь посредником». В Лондоне Савитри удалось напечатать 6000 листовок профессиональным способом, и она возвращается в Германию. В течение года её несколько раз арестовывают в Германии и Франции. В 1949 году в немецкой тюрьме она пишет «Золото в горниле».

В 1953 году, вопреки запрету оккупационных властей, Савитри возвращается в Германию и совершает паломничество по святым местам национал-социализма и германского язычества. Результатом этой поездки становится книга, озаглавленная ею «», опубликованная в 1958 году. В 1959 году вышла её книга , где была представлена прогитлеровская и пронацистская точка зрения, а также имел место антисемитизм и осуждение еврейских пищевых запретов.

На пути в Германию Савитри, с большим количеством книг «Золото в горниле» и «», много раз задерживали на таможнях. Кульминацией поездки стало посещение первобытного святилища германского солнечного культа — ряда стофутовых скал, Externsteine, Камней Солнца. При Гитлере здесь снова праздновались дни солнцестояния и члены гитлерюгенда проходили инициацию.

Весной 1961 года приехав в Великобританию и сдружившись с ультраправым активистом  она становится членом .

В августе 1962 года приняла участие в нацистской конференции в Глостершире, где подписала Костволское соглашение став одним из основателей Всемирного союза национал-социалистов (WUNS). на этой конференции она была очень тепло встречена американским нацистским активистом Джордж Рокуэллом. Наряду со статьями Джордана и Рокуэлл, Пирс посвятил почти восемьдесят страниц первого выпуска сокращённого издания «Молнии и Солнца». Из-за восторженные отклики, в последующих выпусках Пирс печатал «Золото в горниле» и «Неповиновение».

Она также продолжала поддерживать тесные связи с нацистскими и неонацистскими активистами в Европе и Америке вроде Колина Джордана, , Мэтт Коэл, Мигель Серрано и Эрнст Цюндель. Она была первой, кто заявлял Цюнделю, что нацистский геноцид евреев был вымыслом; она давала серию записанных интервью (проведённых в ноябре 1978 года) и опубликовала в 1979 году новое иллюстрированное издание «Молнии и Солнца».

«Молния и Солнце» 
Книга «», главный труд всей жизни Савитри Деви, была начата в Шотландии в 1948 году, писалась с перерывами в Германии, и была закончена в 1956 году. Основные фигуры, призванные иллюстрировать циклическую концепцию истории — Эхнатон, Чингисхан и Гитлер. Они рассматриваются в контексте непрерывного ряда эпох. Во время Кали-юги (эпохи тьмы) Эхнатон был «Человеком над временем», символически изображавшимся в виде солнца. Фараон, желающий возвращения человека в давно утраченную предыдущую эпоху, Эхнатон был мистиком, не обладающим практицизмом для воплощения своих видений. «Человек во времени», представленный Чингисханом — деструктивная сила, лишённая идеализма. Его символ — молния, он действует в гармонии с природой своей Эпохи. В Гитлере Деви видит «Человека против времени», сочетающего идеализм с силой, одновременно молнию и солнце, ведущего борьбу против сил своей эпохи на практическом уровне. Он — аватара Калки, одна из аватар Вишну, мститель, приходящий в конце каждой эпохи, его битва была обречена. Таким образом, Деви верит, что дхармическая обязанность гитлеровцев — хранить пламя национал-социализма во времена Кали-юги как основу «нового порядка», который Гитлер предсказал в 1928 году, говоря о себе, как о вестнике: «Я не он, но пока никто не приходит, чтобы приготовить путь для него, я делаю это». Братьями по оружию будущей «аватары» станут «последние национал-социалисты», с железной волей, закалённые преследованиями, мстители.

Кали-югу по её утверждению может прекратить только «возрождающее» насилие, война и геноцид.

Последние годы жизни. Смерть и кремация 
Савитри провела большую часть своей жизни в Индии, преподавая английский язык во французской школе для молодых женщин. Незадолго до смерти она ослепла и жила в нищете с несколькими дюжинами кошек.

Савитри Деви умерла внезапно во время поездки в Англию 22 октября 1982 года. Её тело было кремировано и прах отослан в Арлингтон (штат Виргиния), где располагалась штаб-квартира национал-социалистического движения «Новый порядок». Её прах, по-видимому, находится в новой штаб-квартире организации, в Милуоки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архив работ Савитри Деви
 Мария Маргаронис. Кто такая Савитри Деви, поклонница Гитлера и идей превосходства белой расы // Би-би-си, 9 ноября 2017.

Похороненные в США
Персоналии:Индия
Публицисты по алфавиту
Публицисты Германии
Националисты Германии
Нацистский мистицизм
Сторонники арийской идеи
Персоналии:Индуизм в Германии
Персоналии:Индуизм во Франции
Отрицатели Холокоста
Неонацисты по странам
Пантеисты
Агенты спецслужб нацистской Германии